Опалиха — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Опалиха — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Опалиха — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Опалиха — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Опалиха — деревня в Белинском районе Пензенской области.
 Опалиха — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Опалиха — деревня в Частинском районе Пермского края.

Другое 
 Опалиха — микрорайон города Красногорска Московской области. 
 Опалиха — железнодорожная платформа Московской железной дороги в городе Красногорск Московской области.
 Опалиха-Алексеевское — усадьба в микрорайоне Опалиха города Красногорска, к северу от одноимённой железнодорожной платформы.